Парламентарните избори се провеждат на 5 юни 1911 г. в Царство България и са за Пето велико народно събрание.

Обща информация 
Органът е свикан за пети път с цел да се разгледат няколко изменения в конституцията, включително да се отмени член 76 от Търновската конституция, монархът да носи титлата „Негово величество цар на българите“, а престолонаследникът „Царско височество“. Сред другите промени са намаляване на мандата на Обикновеното народно събрание от 5 на 4 години.

Коалицията на Народната партия и Прогресивнолиберална партия печели мнозинство.

Резултати

Източници 

1911
История на България (1878 – 1918)
Избори през 1910-те
1911